Európának 45 független országa és 7 egyéb területe van. A 45 független ország közül 27 a kontinens gazdasági és politikai egyesülésének, az Európai Uniónak tagállama. (A független államok száma lehet több is, annak függvényében, hogy mit tekintünk európai országnak.) Az alábbi táblázat Európa országainak területét, lakosságszámát, gazdasági helyzetét, és a fővárosuk (legnagyobb városuk) lakosságszámát tartalmazza az országok neve szerint rendezve.

Európa legnagyobb területű országa Oroszország és Ukrajna, a legnagyobb népességűek pedig Oroszország és Németország. Európa országai közül (a miniállamokat nem számítva) a legnagyobb népsűrűségű Hollandia (486 fő/km²), a legkisebb népsűrűségű pedig Izland (3 fő/km²). A földrész legnépesebb városai (elővárosok nélkül) Moszkva, London, Szentpétervár, Berlin és Madrid, amelyek egyben Oroszország, Nagy-Britannia (vagyis az Egyesült Királyság), Németország és Spanyolország fővárosai. A közép-európai és kelet-európai országok lakossága folyamatosan csökken, a nyugat-európai, észak-európai és dél-európai országoké (a bevándorlásoknak köszönhetően) kis mértékben emelkedik.

Az egy főre eső GDP alapján – a PPP (vásárlóerő-paritás) szerint számítva – Európa leggazdagabb országai Luxemburg, Norvégia és Svájc. A legszegényebb európai országok Moldova, Ukrajna és Koszovó területe az egy főre eső éves GDP alapján (2010-ben). Az egy főre eső GDP/PPP Európa átlagában 19 000 USD, az Európai Unió átlagában 32 000 USD. (Összehasonlításul az Amerikai Egyesült Államokban 47 000 USD, a világ országainak átlagában 11 000 USD volt 2010-ben) Az Európai Unió a világ első számú gazdasági hatalma.

Az országok lakossága a 2005-ös állapotokat mutatja, a fővárosok lakossága pedig a zárójelben megadott évre vonatkozik. Az adatok nem a közigazgatási városhatárokat, hanem az egybefüggő városterületet veszik figyelembe, amely a városhatároknál lehet szűkebb vagy tágabb is (agglomeráció). Azoknál az országoknál, ahol nem a főváros a legnagyobb város, zárójelben az ország legnépesebb városát is megadtuk. A csillaggal (*) jelölt országok az Európai Unió tagjai.

Független államok

Egyéb területek

Európán kívüli államok európai területei

Európához is sorolt egyéb ázsiai államok és területek

Megjegyzések

Hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 
Európa
Európai országok terület szerinti listája
Európai országok népesség szerinti listája
Európai országok GDP szerinti listája
Európai országok GDP-je (ábécésorrend)
A világ országai betűrendben
Kontinensek és országok listája
Az Antarktisz területei

Országlisták
 
Ország